Кокиматлан има више значења:

 Општина Кокиматлан (Колима), општина у савезној држави Колима у Мексику
 Кокиматлан (Кокиматлан, Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику